Bull Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bull Hill (Arizona)
 Bull Hill (Fremont County, Colorado)
 Bull Hill (Lake County, Colorado)
 Bull Hill (Mesa County, Colorado)
 Bull Hill (Routt County, Colorado)
 Bull Hill (New London County, Connecticut)
 Bull Hill (Windham County, Connecticut)
 Bull Hill (Florida)
 Bull Hill (Butte County, Kalifornien)
 Bull Hill (Napa County, Kalifornien)
 Bull Hill (Louisiana)
 Bull Hill (Aroostook County, Maine)
 Bull Hill (Hancock County, Maine)
 Bull Hill (Penobscot County, Maine)
 Bull Hill (Piscataquis County, Maine)
 Bull Hill (Franklin County, Massachusetts, 183 m)
 Bull Hill (Franklin County, Massachusetts, 278 m)
 Bull Hill (Nevada)
 Bull Hill (New Mexico)
 Bull Hill (Cortland County, New York)
 Bull Hill (Essex County, New York)
 Bull Hill (Franklin County, New York)
 Bull Hill (Orange County, New York)
 Bull Hill (Putnam County, New York)
 Bull Hill (Schoharie County, New York)
 Bull Hill (Tompkins County, New York)
 Bull Hill (Washington County, New York)
 Bull Hill (Westchester County, New York)
 Bull Hill (Oklahoma)
 Bull Hill (Lackawanna County, Pennsylvania)
 Bull Hill (Warren County, Pennsylvania)
 Bull Hill (Rutland County, Vermont)
 Bull Hill (Windham County, Vermont)
 Bull Hill (Windsor County, Vermont)
 Bull Hill (Virginia)
 Bull Hill (Crook County, Wyoming, 1916 m)
 Bull Hill (Crook County, Wyoming, 1948 m)